Team Nippo kan verwijzen naar drie wielerploegen:
 Team Nippo (2002-2005), een voormalige Japanse wielerploeg, die in 2002 werd opgericht onder de naam Team Jura Suisse-Nippon Hodo.
 Team Nippo (2010), een voormalige Japanse wielerploeg.
 Vini-Fantini-Nippo (2008-heden), een Japanse wielerploeg die in 2012 de naam Team Nippo droeg.